Футбольная лига Англии в сезоне 1950/51 — 53-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в первый раз в своей истории стал «Тоттенхэм Хотспур». Второй дивизион выиграл «Престон Норт Энд», Третий северный дивизион — «Ротерем Юнайтед», Третий южный дивизион — «Ноттингем Форест».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1950/51 на RSSSF.com 

1950
Футбол в Англии в сезоне 1950/1951
Английский чемпионат
Английский чемпионат